ciò che è pertinente all'Abcasia
 appartenente al gruppo etnico degli abcasi
 Lingua abcasa

Altri progetti